

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
5 gol
 Marek Hamšík
 Paco Alcácer

4 gol
 Andrij Jarmolenko

3 gol
 Adam Nemec
 David Silva
 Artem Kravec'

2 gol
 Stanislaŭ Drahun
 Michail Hardzejčuk
 Cimafej Kalačoŭ
 Sjarhej Karnilenka
 Lars Gerson
 Aleksandar Trajkovski
 Juraj Kucka
 Róbert Mak
 Sergio Busquets
 Santi Cazorla
 Pedro
 Jevhen Konopljanka
 Serhij Sydorčuk

1 goal
 Stefano Bensi
 Mario Mutsch
 Sébastien Thill
 David Turpel
 Besart Abdurahimi
 Arijan Ademi
 Agim Ibraimi
 Adis Jahović
 Peter Pekarík
 Kornel Saláta
 Stanislav Šesták
 Miroslav Stoch
 Vladimír Weiss
 Jordi Alba
 Juan Bernat
 Diego Costa
 Mario Gaspar
 Andrés Iniesta
 Isco
 Álvaro Morata
 Sergio Ramos
 Denys Harmash
 Yevhen Seleznyov

1 autogol
 Aljaksandr Martynovič (pro )
 Tomislav Pačovski (pro )

 Q